Дороте́я Ви́рер (; ) — итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/19, 2019/20, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/16, 2020/21), малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира 2019/20 в зачёте масс-стартов.

Спортивная карьера 
Доротея родилась в 1990 году в немецкоговорящей коммуне Брунико в Южном Тироле на севере Италии. Занимается биатлоном с 2000 года. Является представителем спортивного клуба итальянской пограничной службы "Gruppi Sportivi Fiamme Gialle" (дословно: "желтые петлицы"). Первый серьезный успех пришёл к итальянке в 2006 году, когда она выиграла спринтерское серебро на молодёжном чемпионате страны.

В следующем году (сезон 2006/2007) случился дебют на международных соревнованиях -  юниорском кубке IBU. 15 место в Чезане Сан-Сикарио (с 6 непопаданиями - по три на стойке и лежке) с отставанием от лидера гонки - Екатерины Шумиловой почти 8 минут. Данная индивидуальная гонка состоялась 12.01.2007 года. К слову, у всех биатлонисток не получилась стрельба - лучшая по стрельбе - Лор Боск совершила 4 неточности. Там же Доротея завершила спринт на 17 месте с 3 промахами на первом рубеже и проигрыше в 4 минуты от всё той же Шумиловой.

А затем случился дебютный для Вирер юниорский чемпионат мира, который проходил у неё на родине, в Италии (в местечке Валь-Мартелло). Однако особого успеха Доротее он не принёс — лучшим результатом оказалось лишь десятое место в индивидуальной гонке, но провела итальянка его достаточно ровно. А закончила сезон Доротея 22-м и 18-м местом в комбинации спринт+пасьют в домашней Риднау-валь-Риданна.

Сезон 2007/2008 начался для Вирер на юниорском кубке IBU в австрийском Обертиллиахе - в индивидуальной гонке 23 место, а в спринте - 13-я позиция. Затем, уже в 2008 году на ЮЧМ в немецком Рупольдинге в индивидуальной гонке она одержала свою первую победу (всего лишь с одним промахом на огневом рубеже) и внесла весомый вклад в «бронзу», завоеванную в эстафете. Доротея в этом же году приняла участие в чемпионате Европы по биатлону, проходившем в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), где повторить успех чемпионата мира не получилось — 17-е место в индивидуальной гонке, 26-е — в спринте, 5-е — в эстафете (провела свой этап без провалов: только два промаха на огневом рубеже). Затем в Чезане Сан-Сикарио Доротея заняла 18 место в спринте, 13-е в пасьюте. Конец юношеского сезона оказался удачным для Доро - во фрацузском Валроме-Ретор - 5-е место в спринте, и бронза в пасьюте - 0,2 секунды итальянка выиграла в борьбе за медаль у француженки Жакмин Бо.  А на национальном первенстве спортсменка взяла золото в индивидуальной гонке и серебро масс-старта.

Сезон 2008/2009 ознаменовался дебютом уже во взрослом кубке IBU в Обертиллиахе - 34-е место в индивидуальной гонке и 21-е в спринте. Затем на Кубке Мира по биатлону дебютной гонкой для Вирер стал спринт, который прошёл в немецком Оберхофе 9 января 2009 года. В этой гонке итальянка стала 69-й с двумя штрафными кругами (лидеру Доротея проиграла около трёх с половиной минут). Ещё через двадцать дней на канадском Кенморе в спринте она заняла четвёртое место, а уже в гонке преследования она выиграла свою вторую золотую медаль юниорских чемпионатов и вторую бронзовую медаль в эстафете. Мировой сезон для Доротеи закончился участием в ещё одной гонке Кубка мира — предолимпийском спринте в Уистлере, но там стала только 72-й (также два штрафных круга, но проигрыш лидеру составил только 3:06.8, то есть почти три минуты).

Сезон 2009/2010 начался для Доро на кубке IBU в Обертиллиахе - 18-е место в спринте и 19-е в преследовании. Стоит отметить, что  в олимпийском сезоне Доротея приняла участие в гонках Кубка мира.  В 2010 году юниорский чемпионат мира сложился для Доротеи неудачно. Её лучшим результатом на мировом первенстве стало шестое место в индивидуальной гонке с двумя промахами и отставанием от победителя - румынки Реки Форика около двух минут . В этом сезоне она выступала также на двух этапах Кубка IBU, сумев на домашнем этапе в Мартелло занять 11-е место. Закончила Доротея сезон в Валь-Мартелло — спринт — 14-я позиция, гонка преследования — 11-е место.

Сезон 2010/2011 на втором этапе сезона 2010/11 в Хохфильцене  в спринте Доротею настиг провал — 81-я позиция, а затем она впервые попала в состав итальянской эстафетной команды, которая пришла к финишу девятой, а Вирер бежала завершающий этап. Доротея отсталась в Австрии для участия уже в кубке IBU,  Обертиллах порадовал Доротею хорошими результатами - спринт - 5-е место, преследование - 4-е место. В каждой из этих гонок для медали Доротеи всегда не хватало около 6 секунд. Затем Доротея выступила невыразительно в Оберхофе (9-я в эстафете и 64-е в спринте). А уже на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге итальянка завоевала первые в карьере очки Кубка мира — в спринтерской гонке она стала 24-й, а в преследовании откатилась на 37-ю позицию, набрав в сумме 21 очко в общем зачете. Затем у Доро случились триумфальные юниорский чемпионат мира в Нове-Место и домашний чемпионат Европы - в семи проведенных гонках Доротея взяла все семь медалей (2 серебра в эстафете, чешское золото и итальянское серебро в спринте, две золотых в спринтах, и "индивидуальное" золото в Нове-место. Таким образом, на ЮЧМ во всех трех личных гонках она опередила всех своих соперниц, тем самым завоевав на всех данных личных этапах золотые медали. На волне таких впечатляющих результатов Доротея дебютировала уже на взрослом чемпионате мира - в Ханты-Манйсийске. Спринт - 27-е место, преследование 9-я позиция, причем Доро отстреляла все рубежи на ноль, но большое лыжное отставание +1:40.2 от лидера не позволили подняться еще выше (28-е место в быстроте лыж).  На такой волне Доротея впервые в своей жизни отобралась на масс-старт, где по итогу оказалась на 20-м месте. Эстафету итальянки с финиширующей Вирер закончили с "деревянной медалью" - 4-е место, но отставание от "бронзовых" белорусок составило почти 55 секунд. Но на своем этапе Доротея отработала хорошо - только один промах на рубеже, отставание от лидеров по лыжне в среднем до 40 секунд, сильно уступила Доротея только от феерившей Тогда Магдалены Нойнер +1:26.7 от немки. Стреляла Доротея быстро (4-я в этом показателе, в семи с половиной секундах от Кайсы Макаранйен, время, проповеденное на рубеже - 7-е, в 12 секундах от Кайсы). А закончился сезон непопаданием в призовые очки - Хольменколленская комбинацмя спринт + пасьют - 45 и 43-ие места соответственно. Но сезон закончился для Доротея все же на мажорной ноте: в чемпионате Италии по биатлону Доротея достигла бронзы в спринтерской гонке. А по итогам 2011 года и всего пройденного сезона Доротея была награждена престижной премией "Biathlon—Award"  в номинации "Новичок года".

Резюмируя сезон (2011/2012) стоит отметить,что Доротея набирает очки только в одной гонке Кубка Мира — спринт в Нове-Место-на-Мораве — 35-е место (два промаха). На втором своем взрослом чемпионате мира в Рупольдинге, Доротея выступает плохо— 61-е место в спринте и 41-е место в индивидуальной гонке и 12-е место в эстафете, которую Доротея начала первой. В эстафетных гонках же Доротея дважды седьмая - в Австрии и у себя дома в Антерсельве. А во внутреннем чемпионате Доротея выигрывает золотой дубль в комбинации спринт + пасьют.

Сезон 2012/2013 Кубка мира по биатлону по сравнению с предыдущим сезоном вышел более продуктивным для итальянки — спринт — 38-е место, гонка преследования — 30-е место (Хохфильцен); спринт — 22-е место, гонка преследования — 18-е место (Оберхоф); спринт — 29-е место, гонка преследования — 21-е место (Антхольц -Антерсельва); спринт — 21-е место, гонка преследования — 30-е место (Нове-Место-на-Мораве, чемпионат мира); индивидуальная гонка — 20-е место (Сочи); спринт — 32-е место, гонка преследования — 19-е место (Ханты — Мансийск). На чемпионате мира 2013 года, проходившем в Нове-Место-на-Мораве, сложились только эстафетные гонки - "смешканка" заканчивается для Италии 4-м местом, причем Доротея, начинавшая данную эстафету оформила так называемый "стрелковый сухарь" - два этапа на 0.  А уже в составе женской эстафетной команды Доро завоёвывает первую медаль во взрослых соревнованиях — бронзу. Италия проиграла чемпионкам-норвежкам  всего лишь 11,6 секунд. При этом стоит отметить такой факт,что для женской сборной эта первая медаль на чемпионатах мира, а для Италии эта медаль на ЧМ первая с 2011 года - сокомандник Доротеи по сборной Лукас Хофер в Ханты-Мансийске завоевал бронзу в масс-старте.  Национальное первенство приносит Доротее серебро (спринт) и бронзу (масс-старт). А на летнем чемпионате мира по биатлону Доротея завоёвывает награду высшей пробы, поразив 9 мишеней из 10. Злополучный промах случился на "стойке". 

Доротея Вирер в сезоне 2013/2014 только раз не попала в топ-40 (в предпоследней гонке- преследовании - 45-е место) и провела ряд гонок, позволивших ей забраться в десятку лучших, например, первая индивидуальная гонка в Эстерсунде завершилась для Доротеи седьмым местом. В сочинской смешанной эстафете, впервые проводившейся в рамках Олимпийских игр, завоевала бронзовую медаль вместе с Карин Оберхофер, Домиником Виндишем и Лукасом Хофером.Первое попадание на подиум этапов Кубка мира по биатлону случилось в особенную для женщин дату: 8 марта (2014 года). Счастливым этапом для итальянки стала словенская Поклюка, где она заняла третье место в гонке преследования. А итальянцы заняли третье место в зачете смешанных эстафет. Стоит отметить,что начная с этого сезона, Доротея регулярно начнет попадать в масс-старты.В сезоне 2014/2015 итальянская биатлонистка завоевала 5 наград — три личных — бронзу в гонке преследования (Эстерсунд), серебро в спринте (Поклюка), серебро в спринте (Оберхоф); две командных — серебро (Осло-Холменколлен) и бронза (ЧМ, Контиолахти) в эстафетах. Участвовала практически во всех гонках сезона (кроме первой индивидуальной гонки и чешского этапа). На летнем чемпионате Италии по биатлону уверенно выигрывает спринт и индивидуальную гонку.

В сезоне 2015/2016 Доротея выиграла первые золотые медали Кубка Мира в Эстерсунде и Рупольдинге (индивидуальные гонки),причём после шведской гонки она впервые в своей карьере вышла на следующий старт в жёлтой майке лидера; в Кэнморе (масс-старт),в её активе также серебряные медали гонки преследования (Эстерсунд, Холменколлен), причем в Норвегии Доротея завоевала первую личную медаль чемпионата мира в карьере,спринта (Антхольц-Антерсельва); бронзовые медали Рупольдинга (гонка преследования), Антхольца (гонка преследования), Кенмора (спринт), Ханты-Мансийска (гонка преследования), также итальянка праздновала успех в эстафете (Хохфильцен), завоевывала серебро в Кэнморской смешанной эстафете и поднималась на 3-ю ступень пьедестала все в той же эстафете (Рупольдинг). Показав восьмой результат на чемпионате мира в Хольменколлене в классической пятнадцатикилометровке и выиграв две предыдущие гонки, Доротея стала обладательницей Малого Хрустального Глобуса по программе индивидуальных гонок. Доротея не пропустила ни одной личной гонки, всегда была в топ-20 сильнейших (единственное исключение - первый масс-старт Рупольдинга, в котором Вирер заняла 25-е место)По итогам сезона Доротея заняла 3-ю строчку в кубке Мира, чем повторила такое же достижение, достигнутое итальянскими мужчинами - в сезоне 1987/1988 третьей строчки в рейтинге достиг Йо́ханн Па́сслер, в сезоне 1990/1991 Андре́ас Зи́нгерле, а в сезоне 1994/1995 Ви́льфрид Палльху́бер. Женщины третьими в кубке мира не были никогда. Также впервые за долгое время Доротея стала обладательницой индивидуального Глобуса - в сезоне 1993/1994 Натали Сантер выиграла индивидуальный зачет, а через год у мужчин, в сезоне 1994/1995, это достижение повторил Патрик Фавр. Также серебро Доротеи на чм стало пятым в истории в 2001 году Рене Каттаринусси завоевал серебро в спринте. В конце сезона Доротея приняла участие в итальянском чемпионате по биатлону, где она достаточно уверенно выиграла в спринте (0+2, время 22:22.8, преимущество над Николь Гонтье 40,7 секунд) и гонке преследования (0+0+2+1, превосходство от блишайшего преследователя 1:55 минуты). 

Сезон 2016/2017 принёс для Доротеи 5 медалей -  3 личных (бронза шведского пасьюта и медальный дубль в Чехии- серебро пасьюта и бронза масс-старта соответственно) и 2 эстафетных (бронза смешанки в Остерсунде и домашняя эстафетная бронза в Антерсельве). В конце сезона Доротея выигрывает во внутреннем первенстве 2 бронзы в комбинации спринт + пасьют. Стоит отметить, что завоевав 16 медаль - серебро в преследовании- Доротея обогнала по общему числу медалей другую великую итальянскую биатлонстку - Натали Сантер с 15 медалями (3-3-9). В зимнем чемпионате Италии Доротея не учавствала, а в летнем она берет бронзу с 4 промахами, особенно не удался первый рубеж (3+1), с отставанием от Лизы Витоцци 1.22,5, а в преследовании взяла серебро, но Лизу Доро так и не догнала. А также Доро приняла участие в открытом Чемпионате Германии по летнему биатлону в эстафетной гонке (3*6км). Сборная Италии (Алексия Рунггальдье, Лиза Виттоцци и Доротея Вирер) праздновали уверенную победу.

В сезоне 2017/2018 Вирер берет серебро в начальном этапе в смешаной эстафете, бронзу на следующем этапе в Австрии, серебро в преследовании Оберхофа, выигрывает с нулем классику на 15 км, взяв тем самым свою 4-ю золотую медаль, тем самым обогнав Натали Сантер по числу золотых медалей, там же берёт серебро с нулем промахов на своём этапе, дома удачно преследует соперниц, тем самым записав в свой актив серебро в преследовании, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчане Доротея завоевала бронзу в смешанной эстафете, едва не уйдя на своем этапе на штрафной круг. Завершило же медальный урожай золото в смешанной эстафете Контиолахти, став тем самым первым эстафетным (как смешанным, так и полным) золотом для всей Италии. Вирер начинала этап и допустила на каждом рубеже по 3 промаха. Стоит отметить, что Италия выиграла зачет по смешанным эстафетам, а женские эстафеты принесли Италии третье место в рейтинге. А уже в конце сезона Доро занимает второе место на зимнем чемпионате Италии и побеждает в масс-старте и в спринте на летнем чемпионате страны. Стоит отметить, что Доротея, начиная с этого сезона, регулярно признается лучшей спротсменкой Южного Тироля.

Сезон 2018-2019 оказался самым успешным для итальянской спорстменки в частности и для всей Италии в общем:впервые итальянский биатлонист становится лучшим в сезоне, до этого лучшим достижением для страны была 2-я строчка рейтинга: у женщин - сезон 1993/1994- Натали Сантер, у мужчин -сезон 1994/1995 Патрик Фавр. По ходу всего сезона Вирер показывала стабильные результаты, практически каждый раз оказываясь в призах. Как итог, в конце сезона она завоёвывает Большой Хрустальный Глобус. 
Также она признана спортсменкой года Южного Тироля, присутствовала на награждении, как и многие другие итальянские спортсмены. 
В конце сезона во многих интервью говорила о том, что, скорее всего, останется в биатлоне ещё на год или два. Была рада решению о том, что Олимпиада 2026 года пройдёт именно в Италии, но дополнила, что её там не будет, но «будет возможность показать себя молодым итальянским спорстменам». В заключительной гонке шведского  чемпионата мира - масс-старте - Доротея стала чемпионкой мира, впервые в истории женской сборной и в седьмой раз в истории Италии - 2 личных золота (1993 - индивидуальная гонка - Андре́ас Зи́нгерле и 1997 - Ви́льфрид Палльху́бер) и 4 командных (1990,1993 - эстафеты, 1991,1994 - командные гонки). А Италия занимает 3-е место в рейтинге лучших смешанных команд сезона. Доротея завершила сезон победой в масс-старте с двумя неточностями, а затем осенью выигрывает серебро в спринте, а пасьют отменили из-за внезапного снега в Валь-Мартелло. Стоит отметить, что в общем зачете ЧМ в Эстерсунде Сборная Италии заняла 3-е место в общекомандном зачете (2-2-1), что для итальянской сборной явлется рекордом. Доро по итогам этого сезона была признана лучшей спортсменой FISI 2019 года.

В сезоне 2019/2020 Большой Хрустальный глобус остался в Италии - Доротее удалось защитить столь ценный приз лучшей биатлонстки сезона. Отметим наиболее удачные гонки у Доро -  Шведская смешанка стала золотой для Италии, причем они опередели Норвегию всего на 4 секунды, Доро на своем этапе промахнулась лишь раз.  В спринте промах не помешал Доротее оформить уже личное золото. Уже во Франции Доротее удается буквально на мгновение опредить в борьбе за серебро опередить Линн Персон - разрыв между ними составил всего лишь 0,2 секунды. Решили 19 секунд разницы меджу данными спортменками на лыжне, хотя у Персонн был 1 промах, а у Доры - 2.  В Рупольдинге с нулем промахов удалось взять лишь бронзу. К домашнему чемпионату Мира Доротея отлично подготовилась - смешанка - 2-е место после Норвегии, около 16 секунд отставания, 12 секунд отставания на лыжне от Тириль, два промаха на рубеже. Затем достойное 7-е место в спринте, но с двумя промахами. В преследовании Доротея собралась и с 1 промахом смогла выиграть высшую награду чемпионата мира. В индивидаульной гонке Доро повторила данный успех. Несмторя на свой хороший этап, эстафета у Италии не получилась - лишь 10-е место. А в заключительном масс-старте Доро уступила Марте Олсбю 21 секунду в борьбе за золото. Решили лишний промах (3 против 2 у норвежки) и 6 секундное преимущество у Марты на лыжне. Доротея оформляет мировой чемпионский дубль из золота и вице-чемпионский дубль серебра на родной земле. После ЧМ за медали Доротее не удалось зацепиться. Стоит отметить, что быстрая работа на стрелковых рубежах очень часто Доротее помогала выигрывать медали, а в плохих гонках такой факт скрашивал неудачи итальянки. Федерика Бриньоне стала лучшей спортсменкой FISI 2020 года, обойдя в финале Доротею Вирер.В сезоне 2020/2021 Доротея выиграла (вместе с Лизой Терезой Хаузер) малый хрустальный глобус по программе индивидуальных гонок. Как раз эту гонку - открытие всего сезона- И выиграла Доротея с нулем, выиграв у Дениз Херманн, промахнувшейся только раз на первом рубеже всего лишь 0,8 секунд, следующая медаль была в заключительной гонке 2020 года - Хохфильценском масс-старте - Доротее досталась бронза. Уже в Оберхофе Доротея выиграла серебро, но Золото взяла Тириль Экхофф, компенсировав промах на первом рубеже отличным лыжнем ходом-  Доротея проиграла норвежке на лыжне 36.6 секунд. Следующая медаль была уже в Нове-Место - бронза в спринте - опять 0 промахов, Отставание по лыжне от "золотой" Тириль уже 32 секунды, но и второй Дениз она проиграла только 10,5 секунд, но этого разрыва хватило немке опередеть итальянку. Там же в смешанке Италия была лучшими после "космических" норвежцев, Доро на своем этапе допустила по промаху на двух стрелковых рубежах. Последняя медаль в сезоне была в Эстерсунде, проигрыш с чистой стрельбой неуловимой Тириль (с 1 промахом) в общем всего лишь 2,5 секунды, а на лыжне 22 секунды. Во внутреннем масс-старте Доро довольствовалась серебром, проиграв около 54 секунд Лизе Виттоцци, да и в "снайперской дуэли" на рубеже точнее была Лиза (3 против 5 у Вирер). Стоит отметить, что эта гонка была последней в карьере для её многолетней сокомандницы - Николь Гонтье, также эту гонку выиграла Ребекка Пасслер, но её победу засчитали только в молодежном зачете. В смешанных эстафетах Доро не участвовала. А в летнем спринте Доро уверенно вазяла золото.В сезоне 2021/2022  Доротее удалось выиграть третью подряд бронзу на Олимпиаде - правда, уже не командную, а личную. А перед этим была бронза Рупольдинга в спринте с чистой стрельбой и домашний золотой масс-старт - 2 промаха и хороший лыжный ход (2-я в этом компоненте - Жюстин Бреза-Буше, выигрывавшая у Доры +34.3 секунды, не справилась со стрельбой). А после Пекинской Олимпиады стрелковой сухарь не помог выиграть золото в преследовании - сказались 17-е место в спринте и 23 секуды разницы в лыжном ходе от Тириль).  В сезоне 2022/2023 на чемпионате мира Доротее удалось в эстафетах выиграть две медали - серебро в смешанной эстафете и первое золото для Италии в женском составе за её историю. Статистика стрельбы 
 По дисциплинам В таблицу включены все гонки По позиции В таблицу включены все гонки Результаты 
 Участие в Олимпийских играх  

 Выступления на юниорских чемпионатах мира 

 Участие в чемпионатах Европы 

 Выступления на чемпионатах мира 

 Подиумы в личных гонках 

 Призовые места в командных гонках Примечания: 1. В рамках чемпионата мира 2016 года
 2. В рамках чемпионата мира 2013 года
 3. В рамках зимних Олимпийских игр 2014 года
 4. В рамках чемпионата мира 2015 года
 5. В рамках зимних Олимпийских игр 2018 года
 6. В рамках чемпионата мира 2019 года
 7. В рамках чемпионата мира 2020 года
 8. В рамках зимних Олимпийских игр 2022 года
 9. В рамках чемпионата мира 2023 года

 Подиумы на летних чемпионтах мира 

 Статистика выступлений по сезонам 

 Общий зачет в Кубке мира по биатлону  
 2010—2011 — 54-е место (84 очков)
 2011—2012 — 91-е место (5 очков)
 2012—2013 — 38-е место (171 очко)
 2013—2014 — 16-е место (399 очков)
 2014—2015 — 7-е место (745 очков)
 2015—2016 — 3-е место (944 очка)
 2016—2017 — 5-е место (719 очков)
 2017—2018 — 5-е место (681 очко)
 2018—2019 — 1-е место (904 очка)
 2019—2020 — 1-е место (793 очка)
 2020—2021 — 5-е место (821 очко)
 2021—2022 — 9-е место (577 очков)
 2022—2023 — 2-е место (859 очков)

 Экипировка и спонсоры 
 Винтовка —  Anschütz (патроны для винтовки — Fiocchi) Лыжи — Rossignol (смазка для лыж — Rex)
 Лыжные палки — One Way Перчатки — One Way Очки — Briko Ботинки — Rossignol Титульный спонсор: Livigno (горнолыжный курорт Италии); спонсоры от FISI: автоконцерн Audi, производитель спортивной одежды Kappa и производитель белья Intimissimi'''.

Личная жизнь 
30 мая 2015 года Доротея вышла замуж за Стефано Коррадини, технического менеджера комитета Фонда FISI (Итальянская федерация зимних видов спорта) Трентино.

Примечания 

Биатлонисты Италии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Всемирных военных игр
Чемпионы мира по биатлону